Van Houten är ett nederländskt efternamn. Den 31 december 2013 var 11 personer med detta efternamn bosatta i Sverige.

Personer med namnet
 Ingrid van Houten-Groeneveld (född 1921), nederländsk astronom
 Carice van Houten (född 1976), nederländsk skådespelare
 Cornelis ("Kees") Johannes van Houten (1920–2002), nederländsk astronom
 Coenraad Johannes van Houten (1801–1887), nederländsk kemist och kakaoföretagare
 Leslie Van Houten (född 1949), amerikansk morddömd kvinna

Se även
 1673 van Houten – asteroid i huvudbältet
 Van Houten Creek – vattendrag i British Columbia, Kanada

Källor

Nederländska efternamn